Vítězný oblouk může být:

 Vítězný oblouk (kostel) – architektonický termín v sakrální stavbě   

Vítězný oblouk – triumfální stavba
Vítězný oblouk (Barcelona)
Vítězný oblouk (Innsbruck)
Vítězný oblouk (Kišiněv)
Vítězný oblouk (Lisabon)
Vítězný oblouk (Madrid)
Vítězný oblouk (Paříž)
Vítězný oblouk (Pchjongjang)
Wellingtonův oblouk (Londýn)

v kultuře
 Vítězný oblouk (román) – román Ericha Maria Remarquea z roku 1946
 Vítězný oblouk (film) – film natočený podle stejnojmenné knihy